O Cinema Olympia, atualmente Espaço Municipal Cine Olympia, é uma sala de cinema inaugurada em 1912 por Carlos Teixeira e Antonio Martins, na Avenida Presidente Vargas, Bairro Campina, na cidade brasileira de Belém (Pará).  O cinema mais antigo em funcionamento no Brasil. Atualmente sob gerencia da Fundação Cultural de Belém (FUNBEL) da Prefeitura Municipal de Belém.

História

Com a influência da arquitetura art déco e da belle époque, o Olympia foi inaugurado em 24 de abril de 1912 durante o governo de Antônio Lemos, pelos empresários brasileiros Carlos Teixeira e Antonio Martins (donos do Grande Hotel e do Palace Theatre - atual hotel Princesa Louçã em frente ao Bar do Parque). Este sendo o cinema mais antigo em funcionamento no Brasil, considerando que sempre esteve na mesma localização e não parou as suas atividades por muito tempo.

Com inúmeras dificuldades econômicas e administrativas o Grupo Severiano Ribeiro, que o administrava, quase fecha as portas do cinema em 2006. Entretanto, atendendo os apelos da sociedade e artistas belenenses, a Prefeitura Municipal de Belém assinou um contrato de locação com o proprietário da casa sendo reaberto como espaço cultural a partir de então, que passou a ser gerido pela Fundação Cultural de Belém (FUNBEL).

Atualmente, é palco de festivais e exibição de clássicos do cinema. Em agosto de 2015, aguardava a liberação de recursos para reforma e restauração, tendo o projeto sido aprovado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e incluía reformas nas partes externa e interna, além da compra de som e projetores digitais.

Referências

Grupo Severiano Ribeiro
Construções de Belém (Pará)
Belle Époque paraense

Atrações turísticas do Pará

Salas de cinema de Belém
1912 no Pará
História de Belém (Pará)
Década de 1910 no Brasil
Patrimônio histórico do Pará